Такмичења у сноубордингу на Зимским олимпијским играма 2018 на програму је од 10. до 24. фебруара. Такмичење се одвија у Бокванг финикс парку. За разлику од олимпијског програма пре четири године, дисциплину паралелни слалом заменила је нова дисциплина биг ер.

Распоред такмичења 
Распоред такмичења у свих десет дисциплина.

Напомена: комплетна сатница је по локалном времену (УТЦ+9)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Види још 
 Зимске олимпијске игре 2018.
 Сноубординг на Зимским олимпијским играма

Извори

Спољашње везе 

 Такмичења у сноубордингу на сајту МОК-а, ЗОИ 2018.

Сноубординг на Зимским олимпијским играма 2018.
Сноубординг на Зимским олимпијским играма